Hrvatska:
 Tisovac (Pakrac), gradsko naselje Pakraca
 Tisovac (Staro Petrovo Selo), naselje u općini Staro Petrovo Selo
 Tisovac Žumberački, gradsko naselje Samobora, Zagrebačka županija

BiH:
 Tisovac (Doboj, BiH), naselje u općini Doboj
 Tisovac (Tuzla, BiH), naselje u općini Tuzla
 Tisovac (planina), planina